Corvino pode referir-se a:

 Matias Corvino - rei da Hungria (1458-1490)
 Corvino San Quirico - comuna da Itália

Desambiguação
Desambiguações de topônimos